Zhongornis — род вымерших авиал (птиц в широком смысле), включающий единственный вид — Zhongornis haoae. Известен из отложений мелового периода на территории Китая (формация Yixian, 125 млн лет). Филогенетически близки к кладе Pygostylia. Название рода образовано от китайского слова «zhong» — промежуточный и греческого слова «ornis» — птица.

Описание 
Предполагается, что экземпляр D2455/6 принадлежит молодой особи. Длина около 23 см. Вместе с перьями животное имеет размах крыльев более двадцати сантиметров.

См. также 
 Rahonavis ostromi
 Archaeornithes и Ящерохвостые птицы

Литература 
 

Авиалы
Монотипические роды архозавров
Птицы мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2008 году
Фоссилии из меловых отложений Китая